Warszkowo ist der Name zweier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Warszkowo (Wejherowo) (deutscher Name: Warschkau, Kreis Neustadt/Westpreußen)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Warszkowo (Sławno) (deutscher Name: Alt Warschow, Kreis Schlawe/Pommern)

Siehe auch:
 Warszkowo-Kolonia
 Warszkówko